Overslag steht für:

 Overslag (Belgien), Dorf in der Provinz Ostflandern, Belgien
 Overslag (Niederlande), Dorf in der Gemeinde Terneuzen, Provinz Zeeland, Niederlande